Джеппетто — главный персонаж сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», мультфильма Диснея 1940 года «Пиноккио» и многочисленных других экранизаций. Он добрый старый резчик по дереву и создатель Пиноккио, деревянной марионетки, которую Голубая Фея оживила благодаря желанию Джеппетто иметь сына.

Внешность 
Джеппетто достаточно стар, о чём говорят его белые волосы и усы. Он носит белую рубашку, чёрные штаны на ламках, светло-коричневую безрукавку, светло-зелёные чулки и коричневые туфли с пряжками.

Характер 
Джеппетто весьма скромен и не гонится за славой. Так он с радостью проводит большую часть своего времени, работая над уникальными творениями в своей мастерской. Большинство этих творений предназначены для развлечения как его самого, так и других, что представляет Джеппетто игривым ребёнком в душе.